Danielczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Danielczyk (* 1952), deutscher Formgestalter, Porzellangestalter und Bildhauer
 Julia Danielczyk (* 1972), österreichische Germanistin und Theaterwissenschaftlerin